Безверхово — название населённых пунктов в России:
 
 Безверхово — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Безверхово — село в Хасанском районе Приморского края.
 Безверхово — деревня в Первомайском районе Ярославской области.